Il ballo delle ingrate – Cortometraggio del 1976 diretto da Ingmar Bergman
Il ballo delle ingrate – Balletto composto nel 1608 da Claudio Monteverdi